Никандрова, Анна:
 Никандрова, Анна Алексеевна (1921—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Никандрова, Анна Тимофеевна (1919 — 1970-е) — Герой Социалистического Труда.